Weasel (englisch für Wiesel) steht für:
 M29 Weasel, US-amerikanisches Kettenfahrzeug der Studebaker Corporation

Sonstiges:
 Weasel Gap, Gebirgspass im Mac-Robertson-Land, Antarktika
 Weasel Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika